En sciences humaines et sociales, le tamarro est un animal imaginaire de la mythologie pyrénéenne catalane.
 En paléontologie, Tamarro est un genre de dinosaures théropodes, de la famille des Troodontidae. Sa seule espèce connue est Tamarro insperatus.